Egilomen pexa är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Egilomen pexa ingår i släktet Egilomen och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pexa